Dowa – località del Malawi
Dowa – località del Nepal